Nittmann ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Peter Nittmann (* 1959), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Ulrike Nittmann (* 1969), österreichische Politikerin (FPÖ)